Дамержог (‎, ) — деревня в регионе Арта в Джибути, в 16 км от столицы, города Джибути, и к северу от границы с Сомали.

История 
Поселение возникло рядом с военным постом, который был предназначен для контролирования иммиграции и охраны за границей. В 1970-х годах, было запрещено движение между границей и Дамержогом.

Население 
На 2012 год, в деревне живёт 600 человек. В городе живут представители различных этнических групп, говорящих на афразийских языках, но больше всего в деревне сомалийцев клана исса. В деревне в основном живут огородники и фермеры.

Инфраструктура 
В деревне присутствует больница, которая в случае крайней необходимости может доставить своих пациентов в столичные больницы. Также, есть начальная школа и колледж. В деревне, как и раньше, присутствует военный пост, который контролирует иммиграцию, борется с наркоторговлей и незаконным оборотом оружия. Главным образом, деревня принимает мигрантов из Сомали, Сомалиленда и Эфиопии.

Климат 
Согласно системе классификации климатов Кёппена, в Дамержоге аридный климат (BWh). Среднегодовая температура — 30,0 °C, среднегодовая норма осадков — 110 мм.

Примечания 

Населённые пункты Джибути